A Dinamo szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Dinamó, egyenáramot előállító generátor.

Labdarúgócsapatok:
 Dinamo Barnaul, egy orosz labdarúgócsapat közismert, rossz átírású neve (helyesen: Gyinamo Barnaul)
 Dinamo Breszt, egy fehérorosz labdarúgócsapat közismert, rossz átírású neve (helyesen: Dinama Breszt)
 Dinamo Brjanszk, egy orosz labdarúgócsapat közismert, rossz átírású neve (helyesen: Gyinamo Brjanszk)
 FC Dinamo București, román labdarúgócsapat
 Dinamo Kijev, egy ukrán sportegyesület
 Dinamo Minszk, egy fehérorosz labdarúgócsapat közismert, rossz átírású neve (helyesen: Dinama Minszk)
 Dinamo Moszkva, egy orosz sportegyesület közismert, rossz átírású neve (helyesen: Gyinamo Moszkva)
 Dinamo Tbiliszi, egy grúz labdarúgócsapat
 Dinamo Tirana, egy albán labdarúgócsapat